Southernia är ett släkte av rundmaskar. Southernia ingår i familjen Siphonolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Southernia